Toponímia:
 Sant Cugat del Vallès, municipi de la comarca del Vallès Occidental estès al nord-oest de la serra de Collserola
 Sant Cugat Sesgarrigues, municipi de la comarca de l'Alt Penedès
 Riera de Sant Cugat, afluent del riu Ripoll pel marge dret
 Hagiografia: Sant Cugat (Sant) (Scil·li, actual Tunísia, segle III - Sant Cugat del Vallès, 304), màrtir
 Entitats:
 Club de Rugby Sant Cugat, club de rugbi Sant Cugat
 Futbol Club Sant Cugat Esport, club de futbol català de la ciutat de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental)
 Patí Hoquei Club Sant Cugat, club d'hoquei sobre patins de Sant Cugat del Vallès
 Korfbal Club Sant Cugat, club de corfbol de Sant Cugat del Vallès
 Edificis:
 Sant Cugat de Gavadons, església romànica sufragània de l'església de Tona (Collsuspina, Osona)
 Sant Cugat d'Ivorra
 Sant Cugat del Racó, església romànica del  l'entitat de població del mateix nom al municipi de Navàs
 Sant Cugat del Rec, església parroquial a la Ciutat Vella de Barcelona
 Estació de Sant Cugat Centre, estació de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), anteriorment anomenada Sant Cugat
 Estació de Sant Cugat-Coll Favà, estació de la xarxa de Rodalies de Catalunya, anteriorment anomenada Sant Cugat del Vallès
 Monestir de Sant Cugat, antiga abadia benedictina de Sant Cugat del Vallès